Мигел Алеман има више значења:

 Мигел Алеман, Секадора (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Мигел Алеман (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мигел Алеман, С-Кампеу (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел Алеман (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел Алеман (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алеман (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алеман (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алеман (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алеман (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мигел Алеман (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мигел Алеман, Ла Норија (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Алеман (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Алеман, Ел Трес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Алеман, Ла Досе (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Алеман, Санта Круз (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Алеман (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Алеман, Клеофас Ваље (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Мигел Алеман (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Алеман, Ел Каризо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Алеман, Бреча 124 ентре Километро 15 и 16 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Алеман (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Алеман (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Алеман (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Алеман (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Алеман (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику